Saint-Jean-la-Fouillouse é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estende-se por uma área de 29,27 km².

Demografia

Comunas de Lozère